Ken Rosewall ha battuto in finale Malcolm Anderson 7-6 6-3 7-5.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  John Newcombe (quarti di finale)
  Ken Rosewall (campione)
  John Alexander (terzo turno)
  Alex Metreveli (semifinali)
  Owen Davidson (secondo turno)
  Tony Roche (secondo turno)
 Colin Dibley (terzo turno)
 Malcolm Anderson (finale)
 Dick Crealy (quarti di finale)
 Allan Stone (semifinali)
 John Cooper (quarti di finale)
 Geoff Masters (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Open 1972